Het Embassy World Snooker Championship 2000 vond plaats van 15 april tot en met 1 mei 2000 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Stephen Hendry was de titelverdediger. Mark Williams won zijn eerste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 240.000,-
 Finalist: £ 140.000,-
 Halvefinalist: £ 70.000,-
 Kwartfinalist: £ 35.000,-
 Laatste 16: £ 19.000,-
 Laatste 32: £ 13.000,-
 Hoogste break: £ 20.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Finale
Mark Williams won in de finale met 18-16 van zijn landgenoot Matthew Stevens. Na twintig frames stond hij nog met 7-13 achter.

Century breaks
 143, 120, 114, 114, 112, 111, 110, 109, 108, 104, 103 - Matthew Stevens
 141, 141, 137, 136, 135, 129, 127, 126, 109, 108, 108, 103 - John Higgins
 141, 103, 102 - Joe Swail
 136, 123, 115, 102, 101 - Ronnie O'Sullivan
 133 - Drew Henry
 132 - Stuart Bingham
 126, 102 - Stephen Lee
 123, 112, 106, 105, 101, 101 - Mark Williams
 120, 119, 103, 101, 100 - Dominic Dale
 118, 106, 104, 101 - Ken Doherty
 106 - Stephen Hendry
 102 - John Parrott
 101 - Chris Small
 100 - Peter Ebdon

Opvallendheden
De finale van het World Snooker Championship 2000 was de eerste ooit tussen twee spelers uit Wales.
Referee John Newton leidde voor het eerst in zijn carrière de finale van het World Snooker Championship, wat meteen ook zijn laatste partij als referee was. Hij stopte na de wedstrijd als leidsman.
 Mark Williams won het World Snooker Championship voor het eerst. Hij won het toernooi in 2003 opnieuw.
Verliezend finalist Matthew Stevens bereikte in 2005 opnieuw de finale van het World Snooker Championship, maar verloor wederom.

2000
Sport in 2000